Список риб Тунісу неповний і складається з 360 видів риб, що мешкають у територіальних водах Тунісу.

A 
 Acanthocybium solandri
 Acipenser sturio
 Aidablennius sphynx
 Alectis alexandrinus
 Alopias superciliosus
 Alopias vulpinus
 Alosa algeriensis 
 Alosa alosa 
 Alosa fallax 
 Anguilla anguilla 
 Anthias anthias 
 Aphanius fasciatus 
 Aphanius iberus 
 Apogon imberbis 
 Apterichtus anguiformis 
 Apterichtus caecus 
 Arctozenus risso 
 Argentina sphyraena 
 Argyropelecus hemigymnus 
 Argyrosomus regius 
 Ariosoma balearicum 
 Arnoglossus imperialis 
 Arnoglossus kessleri 
 Arnoglossus laterna 
 Arnoglossus rueppelii 
 Arnoglossus thori 
 Aspitrigla cuculus 
 Astatotilapia desfontainii 
 Atherina boyeri 
 Atherina hepsetus 
 Atherina presbyter 
 Aulopus filamentosus 
 Auxis rochei rochei 
 Auxis thazard thazard

B 
 Barbus callensis 
 Bathophilus nigerrimus 
 Belone belone 
 Belone svetovidovi 
 Benthocometes robustus 
 Benthosema glaciale 
 Blennius ocellaris 
 Boops boops 
 Bothus podas 
 Brama brama 
 Buglossidium luteum

C 
 Callanthias ruber 
 Callionymus maculatus 
 Callionymus risso 
 Campogramma glaycos 
 Capros aper 
 Caranx crysos 
 Caranx hippos 
 Caranx rhonchus 
 Carapus acus 
 Carcharhinus brevipinna 
 Carcharhinus falciformis 
 Carcharhinus limbatus 
 Carcharhinus melanopterus 
 Carcharhinus plumbeus 
 Carcharias taurus 
 Carcharodon carcharias 
 Centracanthus cirrus 
 Centrophorus granulosus 
 Centroscymnus coelolepis 
 Cepola macrophthalma 
 Ceratoscopelus maderensis 
 Cetorhinus maximus 
 Chauliodus sloani 
 Cheilopogon heterurus 
 Chelidonichthys lucerna 
 Chelidonichthys obscurus 
 Chelon labrosus 
 Chimaera monstrosa 
 Chlorophthalmus agassizi 
 Chromis chromis 
 Coelorinchus caelorhincus 
 Conger conger 
 Coris julis 
 Coryphaena hippurus 
 Coryphoblennius galerita 
 Ctenolabrus rupestris 
 Ctenopharyngodon idella 
 Cubiceps gracilis 
 Cyclothone braueri 
 Cyclothone pygmaea 
 Cyprinus carpio carpio

D 
 Dalatias licha 
 Dalophis imberbis 
 Dasyatis centroura 
 Dasyatis chrysonota 
 Dasyatis marmorata 
 Dasyatis pastinaca 
 Dasyatis tortonesei 
 Dentex dentex 
 Dentex gibbosus 
 Dentex macrophthalmus 
 Dentex maroccanus 
 Diaphus holti 
 Diaphus rafinesquii 
 Dicentrarchus labrax 
 Dicentrarchus punctatus 
 Diplecogaster bimaculata bimaculata 
 Diplodus annularis 
 Diplodus cervinus cervinus 
 Diplodus puntazzo 
 Diplodus sargus sargus 
 Diplodus vulgaris 
 Dipturus oxyrinchus

E 
 Echelus myrus 
 Echiichthys vipera 
 Echinorhinus brucus 
 Electrona risso 
 Engraulis encrasicolus 
 Epinephelus aeneus 
 Epinephelus caninus 
 Epinephelus costae 
 Epinephelus marginatus 
 Equulites klunzingeri 
 Esox lucius 
 Etmopterus spinax 
 Euthynnus alletteratus 
 Eutrigla gurnardus 
 Evermannella balbo

F 
 Fistularia commersonii

G 
 Gadella maraldi 
 Gadiculus argenteus argenteus 
 Gaidropsarus biscayensis 
 Gaidropsarus mediterraneus 
 Galeorhinus galeus 
 Galeus melastomus 
 Glossanodon leioglossus 
 Gnathophis mystax 
 Gobius bucchichi 
 Gobius niger 
 Gobius paganellus 
 Gonichthys cocco 
 Gouania willdenowi 
 Gymnothorax unicolor 
 Gymnura altavela

H 
 Halobatrachus didactylus 
 Helicolenus dactylopterus dactylopterus 
 Heptranchias perlo 
 Hexanchus griseus 
 Hippocampus guttulatus 
 Hippocampus hippocampus 
 Hirundichthys rondeletii 
 Hoplostethus mediterraneus mediterraneus 
 Hygophum benoiti 
 Hygophum hygomii 
 Hymenocephalus italicus 
 Hypleurochilus bananensis 
 Hyporthodus haifensis

I 
 Ichthyococcus ovatus 
 Istiophorus albicans 
 Isurus oxyrinchus

L 
 Labrus merula 
 Labrus mixtus 
 Lamna nasus 
 Lampanyctus crocodilus 
 Lampanyctus pusillus 
 Lampris guttatus 
 Lepidopus caudatus 
 Lepidorhombus boscii 
 Lepidorhombus whiffiagonis 
 Lestidiops jayakari pseudosphyraenoides 
 Lestidiops sphyrenoides 
 Leucoraja circularis 
 Leucoraja fullonica 
 Leucoraja melitensis 
 Leucoraja naevus 
 Lichia amia 
 Lipophrys canevae 
 Lipophrys dalmatinus 
 Lithognathus mormyrus 
 Liza aurata 
 Liza ramada 
 Liza saliens 
 Lobianchia dofleini 
 Lophius budegassa 
 Lophius piscatorius 
 Lophotus lacepede

M 
 Maurolicus muelleri 
 Merluccius merluccius 
 Microchirus ocellatus 
 Microchirus variegatus 
 Micromesistius poutassou 
 Micropterus salmoides 
 Mobula mobular 
 Mola mola 
 Molva dypterygia 
 Molva macrophthalma 
 Monochirus hispidus 
 Mora moro 
 Mugil cephalus 
 Mullus barbatus barbatus 
 Mullus surmuletus 
 Muraena helena 
 Mustelus asterias 
 Mustelus mustelus 
 Mustelus punctulatus 
 Mycteroperca rubra 
 Myctophum punctatum 
 Myliobatis aquila 
 Myxine glutinosa

N 
 Nansenia oblita 
 Naucrates ductor 
 Nemichthys scolopaceus 
 Nerophis ophidion 
 Nettastoma melanurum 
 Nezumia aequalis 
 Notoscopelus bolini 
 Notoscopelus elongatus

O 
 Oblada melanura 
 Odontaspis ferox 
 Oncorhynchus mykiss 
 Ophichthus rufus 
 Ophidion barbatum 
 Ophisurus serpens 
 Orcynopsis unicolor 
 Oreochromis mossambicus 
 Oreochromis niloticus niloticus 
 Oxynotus centrina

P 
 Pagellus acarne 
 Pagellus bogaraveo 
 Pagellus erythrinus 
 Pagrus auriga 
 Pagrus caeruleostictus 
 Pagrus pagrus 
 Parablennius gattorugine 
 Parablennius incognitus 
 Parablennius sanguinolentus 
 Parablennius tentacularis 
 Paralepis coregonoides 
 Paralipophrys trigloides 
 Parophidion vassali 
 Pempheris vanicolensis 
 Petromyzon marinus 
 Phycis blennoides 
 Phycis phycis 
 Pisodonophis semicinctus 
 Platichthys flesus 
 Polyprion americanus 
 Pomatomus saltatrix 
 Pomatoschistus minutus 
 Prionace glauca 
 Psetta maxima 
 Pseudocaranx dentex 
 Pseudophoxinus callensis 
 Pseudophoxinus punicus 
 Pteromylaeus bovinus 
 Pteroplatytrygon violacea

R 
 Raja africana 
 Raja asterias 
 Raja brachyura 
 Raja clavata 
 Raja miraletus 
 Raja montagui 
 Raja polystigma 
 Raja radula 
 Raja undulata 
 Ranzania laevis 
 Rhinobatos cemiculus 
 Rhinobatos rhinobatos 
 Rhinoptera marginata 
 Rostroraja alba 
 Rutilus rubilio 
 Ruvettus pretiosus

S 
 Salaria basilisca 
 Salaria pavo 
 Sander lucioperca 
 Sardina pilchardus 
 Sardinella aurita 
 Sardinella maderensis 
 Sarpa salpa 
 Scardinius erythrophthalmus 
 Scartella cristata 
 Schedophilus medusophagus 
 Sciaena umbra 
 Scomber japonicus 
 Scomber scombrus 
 Scomberesox saurus saurus 
 Scophthalmus rhombus 
 Scorpaena elongata 
 Scorpaena notata 
 Scorpaena porcus 
 Scorpaena scrofa 
 Scyliorhinus canicula 
 Scyliorhinus stellaris 
 Seriola dumerili 
 Seriola fasciata 
 Serranus cabrilla 
 Serranus scriba 
 Siganus luridus 
 Silurus glanis 
 Solea aegyptiaca 
 Solea senegalensis 
 Solea solea 
 Somniosus rostratus 
 Sparus aurata 
 Sphoeroides pachygaster 
 Sphyrna mokarran 
 Sphyrna zygaena 
 Spicara maena 
 Spondyliosoma cantharus 
 Sprattus sprattus 
 Squalus acanthias 
 Squalus blainville 
 Squalus uyato 
 Squatina aculeata 
 Squatina oculata 
 Squatina squatina 
 Stomias boa boa 
 Stromateus fiatola 
 Sudis hyalina 
 Symbolophorus veranyi 
 Symphodus cinereus 
 Symphodus doderleini 
 Symphodus mediterraneus 
 Symphodus melanocercus 
 Symphodus melops 
 Symphodus ocellatus 
 Symphodus roissali 
 Symphodus rostratus 
 Symphodus tinca 
 Synchiropus phaeton 
 Syngnathus abaster 
 Syngnathus acus 
 Syngnathus phlegon 
 Syngnathus typhle 
 Synodus saurus

T 
 Taeniura grabata 
 Tetrapturus albidus 
 Tetrapturus belone 
 Tetrapturus georgii 
 Thunnus alalunga 
 Thunnus thynnus 
 Tilapia zillii 
 Tinca tinca 
 Torpedo marmorata 
 Torpedo nobiliana 
 Torpedo torpedo 
 Trachinotus ovatus 
 Trachinus draco 
 Trachipterus trachypterus 
 Trachurus mediterraneus 
 Trachurus picturatus 
 Trachurus trachurus 
 Trichiurus lepturus 
 Trigloporus lastoviza 
 Tripterygion melanurum 
 Tripterygion tartessicum 
 Trisopterus minutus

U 
 Umbrina cirrosa 
 Uranoscopus scaber

V 
 Vinciguerria attenuata
 Vinciguerria poweriae

X 
 Xiphias gladius

Z 
 Zeus faber
 Zosterisessor ophiocephalus
 Zu cristatus

Примітки

Джерела 

 Bradaï, M. N. i C. Capapé, 2001: Captures du diable de mer, Mobula mobular, dans le golfe de Gabès (Tunisie méridionale, Méditerrranée centrale). Cybium v. 25 (núm. 4): 389—391.
 Capapé, C., 1977: Raja africana n. sp., une nouvelle espèce pour les côtes ouest-africaines et tunisiennes. Bulletin de la Société des sciences naturelles de Tunisie. v. 12: 69-78.
 Capapé, C., J. Zaouali i R. Ben Brahim, 1999: The elasmobranchs from the Lagoon of Bibans (southeastern Tunisia, central Mediterranean): a survey. Journal of Aquariculture & Aquatic Sciences v. 8 (núm. 3): 47-57.
 Pellegrin, J., 1920: Sur deux Cyprinidés nouveaux d'Algérie et de Tunisie appartenant au genre Phoxinellus. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle (Série 1) v. 26 (núm. 5): 372—375.
 Vaillant, L. L., 1904: Sur un cyprinoïde nouveau de Tunisie, le Leuciscus (Phoxinellus) chaignoni. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle (Série 1) v. 10 (núm. 4): 188—190.

Посилання 

 Length-weight relationships for 11 fish species from the Gulf of Tunis (SW Mediterranean Sea, Tunisia)  

Туніс
Риби Тунісу
Туніс